

Prénom 
Amos est un prénom masculin d'origine hébraïque qui signifie « celui qui est chargé d'un fardeau ».

Personnage biblique 
 Amos est le troisième des douze petits prophètes de la Bible. Il est l'auteur du Livre d'Amos, constitutif du Tanakh ou Ancien Testament ; fêté le 15 juin. Ce berger aussi tailleur de sycomores était originaire de Thékoa, il dénonça la corruption sociale, politique et religieuse (plus spécifiquement des religieux qui ne s'engagent pas personnellement vis-à-vis de Dieu). C'était un agriculteur qui ne faisait pas partie des élites.

Patronyme 

 Ben Amos (1990-), un joueur anglais de football ;
 Imre Ámos (1907-1944), un peintre hongrois ;
 John Amos (1939-), un acteur américain ;
 Louis-Auguste Amos (1869-1948), un architecte québécois ;
 Nijel Amos (1994-), un athlète botswanais ;
 Russell Booth Amos (1928-1998), un écrivain britannique, auteur de roman policier ;
 Tori Amos (1963-), une chanteuse de rock américaine ;

personnage de fiction
 Samuel Amos ou « colonel Amos », personnage de fiction dans la série de bande dessinée XIII.

Oeuvres 

 Amos, un téléfilm de 1985 de Michael Tuchner ;
 Amos Daragon, une série de romans de l'auteur québécois Bryan Perro ;

Toponymes 

 Amos, une ville d'Abitibi-Témiscamingue au Québec.

Sigle 
AMOS peut faire référence à :
 Air Force Maui Optical and Supercomputing observatory, un observatoire de l'United States Air Force ;
 Académie du management des organisations sportives, une école de commerce spécialisée dans le monde du sport-business ;
 Advanced Mechanical and Optical Systems, une société belge qui conçoit et réalise des systèmes optiques terrestres et embarqués (télescopes terrestres, optiques embarquées, équipements spatiaux de test optique, de support mécanique, de test thermique et cuves à vide) ;
 , une famille de satellites de communication israéliens de l'opérateur Spacecom et développés principalement par Israel Aerospace Industries.

Abréviation 
AMOS peut faire référence à :
 AMOS BASIC, un dialecte de BASIC pour l'Amiga ;
 AMOS (Analysis of MOment Structures), un logiciel d'analyse d'équations structurelles ;
 Advanced Mortar System, un système de mortier mis au point par les Finlandais et les Suédois].

Autres 
Amos peut aussi désigenr :
 Brasserie Amos, une ancienne brasserie lorraine fondée en 1868 à Metz (Moselle - 57) et fermée en 1993 ;
 Amos, la marque de bière de la Brasserie Amos. Elle appartient aujourd'hui au groupe Karlsbräu et est produite par la Brasserie Licorne ;
 (8721) AMOS, astéroïde.

Référence